Мисс Вселенная 1988 () — 37-й ежегодный конкурс красоты, проводился 24 мая 1988 года в Lin Kou Stadium, Тайбэй, Тайвань. За победу на нём соревновалось 66 претенденток. Победительницей стала представительница Таиланда, 20-летняя Порнтип Накирунканок.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

  Победительница
  1-я Вице-мисс
  2-я Вице-мисс
  3-я Вице-мисс
  4-я Вице-мисс
  Топ-10 Полуфиналистки
 (#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
Hong Kong
Dominican Republic
Mexico
USA
Japan
Thailand
Korea
Colombia
Norway
Venezuela

Топ-5 
Mexico
Hong Kong
Korea
Japan
Thailand

Фоновая музыка 
Открывающий номер: "Dancing on the Ceiling" — Лайонел Ричи (Кавер-версия) 
Музыкальный номер: "Overload" — Zappacostaб Грязные танцы
Конкурс вечерних платьев: "You are My Star"
Момент награждения: "This is Your Night"

Выбор города

Участницы 

 — Claudia Gabriela Pereyra
 — Vanessa Lynn Gibson
 — Maria Steinhart
 — Natasha Christine Pinder
 — Daisy Van Cauwenbergh
 — Kim Lightbourne
 — Ana María Pereyra Parada
 — Isabel Cristina Beduschi
 — Nelda Felecia Farrington
 — Melinda Gillies
 — Verónica Romero Carvajal
 — Diana Patricia Arévalo Guerra
 — Erika Maria Paoli
 — Pernille Nathansen
 — Patricia Jimenez
 — Cecilia Pozo Caminer
 — Amina Samy Shelbaya
 — Ana Margarita Vaquerano Celarie
 — Tracey Williams
 — Nina Carita Bjornstrom
 — Claudia Frittolini
 — Christiane Kopp
 — Mayte Sanchez
 — Nuno Nette Baadh
 — Liza Maria Camacho
 — Silvia Mansilla
 — Annabet Reindina Berendsen
 — Jacqueline Herrera Mejia
 — Pauline Yeung
 — Anna Margret Jonsdóttir
 — Adrienne Rock
 — Shirly Ben Mordechay
 — Simona Ventura

 — Leota Suah 
 — Mizuho Sakaguchi
 — Chang Yun-Jung
 — Eliane George Fakhoury
 — Lydie Garnie
 — Linda Chee Ling Lum
 — Stephanie Spiteri
 — Amanda Olivares
 — Lana Coc-Kroft
 — Omasan Tokurbo Buwa
 — Ruby Jean Hamilton
 — Bente Brunland
 — Marta Noemi Acosta Granada
 — Katia Mirella Escudero Lozano
 — Perfida Reyes Limpin
 — Isabel Martins da Costa
 — Isabel Maria Pardo
 (сменила на ) — Jade Hu Fei-Tsui
 — Amanda Laird
 — Audrey Ann Tay
 — Sonsoles Artigas Medero
 — Deepthi Alles
 — Annika Davidsson
 — Gabriela Bigler
 — Porntip Nakhirunkanok
 — Cheryl Ann Gordon
 — Meltem Hakarar
 — Edna Elizabeth Smith
 — Carla Irene Trombotti Moreno
 — Courtney Gibbs
 — Heather Carty
 — Yajaira Cristina Vera Roldán
 — Lise Marie Williams

Предварительные результаты по купальникам

Примечание

Отказались 
Барбадос, Белиз, Кюрасао, Кипр, Греция, Индия, Кения, Панама и Сенегал

Вернулись 
Бельгия, Бермудские острова, Тайвань, Гибралтар, Исландия, Люксембург и Шотландия

Участие в других конкурсах красоты 
Мисс Интернешнл
 1985: Исландия (полуфиналистка)
 1987: Австралия (полуфиналистка)
 1988: Коста-Рика (полуфиналистка), ФРГ и Гуам
 Мисс Мира
 1987: ФРГ, Гибралтар, Гонконг (полуфиналистка), Исландия (2-z Виец Мисс), Ирландия, Испания, Швейцария и Теркс и Кайкос
 1988: Бельгия, Франция и Нигерия 
 1989: Норвегия

Международное вещание 
Список стран, где транслировался конкурс красоты с указанием телеканалов:

: América 2
: P4A-TV
: Seven Network
: TW1
: ZNS-TV
: ZBM-TV
: VRT
: Unitel
: SBT
: BNT 1
: CBC Television
: TVN
: CCTV-1
: Caracol
: PJC-TV
: Teletica
: RIK 1
: DR1
: Gamavision
: ETV
: YLE TV1
: TF1
: ARD
: ET1
: KUAM-LP
: 4VMR-TV
: Nederland 2
: Canal 11
: TVB Pearl
: m1
: DD National
: TVRI
: RTÉ One
: Channel 1
: Rai Uno
: Ination TV
: ABC

: KBS
: Télé Liban
: Martinique 1re
: TV1
: TVM
: Televisa
: Namibia Broadcasting Corporation
: TV One
: WSZE
: NRK1
: Telemetro
: TV Cerro Cora
: ATV
: GMA Radio-Television Arts
: TVP1
: RTP1
: TVR1
: South African Broadcasting Corporation
: SBC Fifth Frequency
: TVE1
: Sri Lanka Rupavahini Corporation
: SVT1
: SF 1
 (host country): CTS
: Channel 7
: WIV-TV
: CCN TV6
: BBC One
: CBS
: WBNB-TV
: TVN
: Venevisión

См. также 
 Мисс Мира 1988
 Мисс Интернешнл 1988

Ссылки 
Мисс Вселенная 1988
Beauty pageants Worldwide 
Jimmy's Pageant Page
 

Мисс Вселенная
1988 год в Тайване
События 24 мая
Май 1988 года